Das 25. Dora-Festival fand am 11. Februar 2023 in der Marino Cvetkovic Sports Hall in Opatija statt und war die kroatische Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool (Vereinigtes Königreich) sein. Es gewann die Band Let 3 mit dem Lied Mama ŠČ.

Format

Konzept 
Am 20. September 2022 bestätigte der Hrvatska radiotelevizija (HRT) die Teilnahme Kroatiens am Eurovision Song Contest 2023. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass – wie im Vorjahr – das Dora-Festival als Vorentscheid genutzt werde. Am 19. Oktober gab Tomislav Štengl, der kroatische Delagationsleiter, bekannt, dass es einige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr geben werde. So werden zwei Semifinale stattfinden und die Songs auch früher als in den letzten Jahren veröffentlicht. Auch habe HRT mit der Gesellschaft Kroatischer Komponisten, der Kroatischen Musikunion und mit kroatischen Produzenten Kontakt aufgenommen, um möglichst viele potenzielle Bewerber anzusprechen.

Beitragswahl 
Zwischen dem 20. September und dem 20. November 2022 konnten interessierte Künstler Beiträge einreichen. Die Interpreten mussten dabei kroatische Staatsbürger sein. Am 24. November bestätigte HRT einen Zeitungsbericht, wonach 196 Lieder eingereicht worden sind. Dies ist die größte Anzahl an Einreichungen in der Geschichte des Dora-Festivals. Aus diesen werden die teilnehmenden Beiträge ausgewählt. Sollte ein Teilnehmer verhindert sein, wird einer von vier Reservebeiträgen nachrücken.

Die Vorauswahl wird von einer Gruppe bestehend aus Musikexperten und Fans vorgenommen.

Moderation 
Am 29. Januar 2023 wurde das Moderationsteam bekanntgegeben, es besteht aus Duško Ćurlić, Mario Lipovšek Battifiaca und Marko Tolja.

Teilnehmer 
Die 18 Teilnehmer wurden am 9. Dezember 2022 bekanntgegeben. Die Lieder wurden am 12. Januar 2023 veröffentlicht.

Zurückkehrende Teilnehmer

Ersatzteilnehmer 
Wäre eine/r der 18 Teilnehmer verhindert gewesen, wäre eine der folgenden Ersatzteilnehmer gestartet:

Finale 
Das Finale fand am 11. Februar 2023 statt.

Juryvoting

Einzelnachweise 

Musikwettbewerb 2023
Musikwettbewerb
Kroatien beim Eurovision Song Contest
Veranstaltung in Kroatien